AWC steht für:
 Arctic Warfare Covert, Scharfschützen-Gewehr
 Army War College, Bildungseinrichtung der US Army
 Association for Women in Computing, US-amerikanische Informatik-Organisation
 Association of World Citizens, Weltbürgerbewegung
 Australian Wildlife Conservancy, australische Organisation zur Erhaltung bedrohter Wildtiere und Ökosysteme
 Austrian Wine Challenge Vienna, Weinwettbewerb
 Titan Airways (ICAO-Code), britische Charterfluggesellschaft

awc steht für:
 Cipu (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen

AWC